Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Kiełczewski – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Aleksander Tomasz Kiełczewski – polski szlachcic, urzędnik
 Bohdan Kiełczewski – polski leśnik, zoolog i ekolog
 Dariusz Kiełczewski – polski naukowiec, ekonomista, filozof, poeta, prozaik
 Leszek Kiełczewski – polski polityk, poseł na Sejm
 Remigian Kiełczewski – polski szlachcic, urzędnik
 Remigian Kiełczewski – polski szlachcic, urzędnik
 Ryszard Kiełczewski – polski brydżysta i dziennikarz
 Wacław Kiełczewski – polski jubiler i polityk, poseł na Sejm